Porsuk (porsuk en turc signifie blaireau) peut désigner  :
 Porsuk Çayı, nom turc du Thymbre, affluent du fleuve Sangare en Turquie ;
 Le barrage de Porsuk dans la province d'Erzurum ;
 Le barrage de Porsuk dans la province d'Eskişehir ;
 Plusieurs villages de Turquie s'appelle Porsuk ;
 Porsuk Höyük est l'autre nom de Zeyve Höyük.